Justus Osterman kan syfta på:

* Justus Osterman (1791–1865), svensk präst
 Justus Osterman  (1833–1908), svensk sjömilitär
 Justus Osterman (1912–1964), svensk ingenjör